Schiffelbach ist ein geographischer Name:

 Schiffelbach, Stadtteil von Gemünden (Wohra) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Burgruine Schiffelbach, Burgruine in Schiffelbach, Stadt Gemünden (Wohra), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Schiffelbach (Wohra), linker Zufluss der Wohra nach der Struthmühle von Gemünden (Wohra), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Siehe auch:
 Scheffelbach, linker Zufluss der Bühler nahe Steinenbühl, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schiffelsbach, linker Zufluss des Salzbachs (zur Wieslauter) nach Salzwoog, Ortsgemeinde Lemberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz